Филдер () — английская фамилия. Известные носители:

 Филдер, Брюс (род. 1993) — британский диджей, музыкальный продюсер, композитор.
 Филдер, Джим (род. 1947) — американский бас-гитарист и гитарист.
 Филдер, Нейтан (род. 1983) — канадский комик, сценарист и актёр.
 Филдер, Принс (род. 1984) — американский бейсболист.